Финал Кубка Испании по футболу 1971/1972 стал 70-ым в истории и состоялся 8 июля 1972 года. «Атлетико Мадрид» победил «Валенсию» со счётом 2:1 и в 4-й раз стал обладателем национального кубка.

Путь к финалу

Финал

Ссылки 
 Отчёт на linguasport.com

1972
Испания
Матчи ФК «Атлетико Мадрид»
Матчи ФК «Валенсия»
События 8 июля
Июль 1972 года
Спорт в Испании в 1972 году
Спортивные соревнования в Мадриде